FM-ligan i ishockey 2012/2013 är den högsta ligan för ishockey i Finland för säsongen 2012/2013. 14 lag deltar, där de sex främsta går direkt till kvartsfinal, lag på plats 7-10 spelar ett playoff om de två kvarvarande matcherna i kvartsfinalen och laget på plats 14 går till en playoff-match mot vinnaren av den näst högsta serien, där vinnaren kvalificerar sig för FM-ligan nästa säsong.

Tabell
Tabellen är uppdaterad med matcher spelade till och med den 16 februari 2013.

Placering 1–6: SlutspelPlacering 7–10: SlutspelsplayoffPlacering 11–13: Inget slutspelPlacering 14: Nedflyttningsplayoffs - slutspel, p - slutspelsplayoff, e - eliminerade från slutspel, k = kvalspel

Externa länkar 
  FM-ligan

2012 i Finland
2013 i Finland
Ishockeysäsongen 2012/2013
2012/2013